Maria Herburt-Heybowiczówna (ur. 1876) – nauczycielka, działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Maria Herburtówna ps. „Niepołomska”, „Kawiarka”, „Ludwika” (1890–1944) – działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości (15 czerwca 1932) i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), siostra Pawła (1897–1941), kapitana artylerii, partnerka życiowa Walerego Sławka, kierowniczka Referatu 995 Oddziału II KG AK

Przypisy